Niemcy:
 Berlin-Moabit – dzielnica Berlina
 Berlin-Moabit – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Moab